Heidi Zeller-Bähler, une skieuse alpine suisse ;
 Liane Bahler, une cycliste allemande.

Patronyme germanique